Een verkeersweg:
 N566 (België)
 N566 (Frankrijk)
 N566 (Nederland), zie Provinciale weg 566
 N566 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing